Percha ist 

der Ortsname von

 Percha, Gemeinde in Südtirol
 Percha (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Percha (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern

auch

 ein italienisches Längenmaß, siehe  Percha  (Einheit)